Lückerath (Bergisch Gladbach), een plaats in de Duitse gemeente Bergisch Gladbach, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Lückerath (Mechernich), een plaats in de Duitse gemeente Mechernich, deelstaat Noordrijn-Westfalen